Just Kids (« Juste des enfants ») est une expression anglaise utilisée pour divers titres d'œuvres :
 Just Kids, comic strip de l'Américain Ad Carter publié de 1923 à 1956 ;
 Just Kids, autobiographie de l'Américaine Patti Smith publiée en 2010 ;
 , album de l'Américain Mat Kearney publié en 2015.
 Just Kids, film français de Christophe Blanc, sorti en 2019.